Давор Эбнер (, родился 22 июля 1972 года в Сараево) — боснийский музыкант, вокалист рок-группы Regina, в составе которой участвовал в Евровидении-2009. Выступал в прошлом в сараевских рок-группах Punkt и Davor Ebner & Gruntibugli.

Биография

Детство 
Давор Эбнер родился 22 июля 1972 года в Сараево в семье австрийского происхождения. Отец — лесотехник, мать — юрист, ранее лаборант ветеринарного факультета Сараевского университета. В детстве он много путешествовал с родителями: провёл двухмесячные каникулы в городе Слано недалеко от Дубровника, где у его семьи был дом, а также не раз ездил к родным в Вену. В школе он был отличником и мечтал стать ветеринаром, вследствие чего разводил много животных дома. Также Давор некоторое время занимался настольным теннисом в клубе «Босна» (в то время его семья переехала в район Алипашино-Поле). Музыкой он тогда не интересовался. Давор учился в трёх разных школах: «29 ноября», «Павле Горанин» и «Андрей Рашо». Позже он поступил в среднюю ветеринарную школу Сараево и на ветеринарный факультет в 1991 году.

Начало музыкальной карьеры 
Со слов Давора, в марте 1985 года он посетил первый в своей жизни концерт — в концертном зале «Скендерия» выступала группа «Bijelo Dugme». Переход к музыке состоялся тогда, когда он впервые записал песню «Кролик и ручей» вместе со своим дедом. Старший брат Сале занимался фотографией, неоднократно снимая Давора, и специально ставил музыку по просьбе Давора. У Сале было более 600 музыкальных пластинок, но чаще Давор слушал «The Beatles». Со своим другом Аднаном Ковазовичем Давор создал группу «Glorija», но по-настоящему стал заниматься музыкой в 1987 году как вокалист новой группы «Konvoj». Он выступал там два года, одержав победу на фестивале «Новые надежды, новые силы». Позже он пришёл в группу «Regina», с которой выпустил альбомы «Regina» и «Ljubav nije za nas». По словам Давора, ему очень часто названивали поклонники.

Эмиграция 
После начала Боснийской войны Давор уехал в Германию во Франкфурт к своему другу Самиру Туфе, где работал мойщиком окон и автомобилей, а также продавцом в магазине б/у-одежды. Попутно Давор учил немецкий, позже стал работать санитаром в доме престарелых. Тем не менее, Давор встречал множество друзей из Сараево, которые покинули страну и перебрались во Франкфурт. В том же городе он посетил концерт группы U2, прошедший 3 июня 1993 года, что сохранило интерес Давора к музыке.

Возвращение в Боснию 
Из Франкфурта Давор вернулся в Истрию, где вошёл в состав одной из любительских рок-групп, игравших хард-рок. После того, как сорвалась сделка о переезде группы в Финляндию для выступлений на судне, Давор вступил в конфликт с другими участниками и уехал в 1999 году в Сараево. Там он поступил в университет на филологический факультет, отделение германистики, но, по его словам, ему хотелось изучать не саму структуру немецкого языка, а историю Германии и Австрии. Из-за этого он ушёл из университета и создал две рок-группы — «Punkt» и «Davor Ebner & Grutibugli», выпустив по одному альбому в составе каждой группы. Спустя 15 лет он встретился с Александром Човичем и договорился о возвращении в группу «Regina», которая выступала долгое время без него.

В 2007 году «Regina» выступила в Будве на одной сцене с группой The Rolling Stones, а в 2009 году выступила в Москве на Евровидении-2009, заняв 9-е место со 106 баллами. Давор Эбнер стал лучшим исполнителем по версии журналистов, а Александар Чович получил премию Марселя Безансона в номинации «Лучший композитор Евровидения». Группа и по сей день продолжает гастролировать по территории бывшей Югославии.

Семья 
У Давора есть старший брат Сале (старше Давора на 10 лет), который живёт в Австралии. Жена Давора — Сабина, танцовщица Народного театра Сараево. 5 февраля 2011 года у Давора и Сабины родился сын Ивор.

Дискография Давора Эбнера

Примечания

Ссылки 
 Davor Ebner: Nesuđeni veterinar u muzičkim vodama // Давор Эбнер: нереализованный ветеринар в музыкальных водах  
 Перевод статьи на русский язык в официальном сообществе группы в соцсети «Вконтакте» 

Певцы и певицы Югославии
Певцы и певицы Боснии и Герцеговины